Albert Bastardas i Sampere (Barcelona 1871 - 1944), advocat i polític català
 Joan Bastardas i Parera (Barcelona, 1919 - 2009), llatinista i romanista català 
 Josep Bastardas i Vilalta (Manresa, 1933), religiós català
 Alfred Pérez-Bastardas (Barcelona, 1944), historiador català
 Albert Bastardas i Boada (Vilafranca del Penedès, 1951), lingüista
 Albert Batlle i Bastardas (Barcelona, 1953), advocat i polític